

Cinema 
 E se oggi... fosse già domani? (Voices) – film del 1973 diretto da Kevin Billington
 Voices (Pitch Perfect) – film del 2012 diretto da Jason Moore
The Voices  – film del 2014 diretto da Marjane Satrapi

Musica

Album 
 Voices  – album di Roger Eno del 1985
 Voices  – album dei Kvitretten del 1996
 Voices  – album degli Hall & Oates del 1980
 Voices  – album di Murray Head del 1981
 Voices  – album di Judy Collins del 1995
 Voices  – album di Vangelis del 1995
 Voices  – album dei Matchbook Romance del 2006

Brani 
 Voices  – traccia dell'album Russ Ballard di Russ Ballard del 1984
 Voices  – traccia dell'album Pearls of Passion dei Roxette del 1986
 Voices  – traccia dell'album Awake dei Dream Theater del 1994
 Voices  – singolo dei Disturbed del 2000, dall'album The Sickness
 Voices  – singolo dei Saosin del 2007, dall'album Saosin
 Voices  – traccia dell'album Hard Candy di Madonna del 2008
 Voices  – singolo degli Alice in Chains, dall'album The Devil Put Dinosaurs Here del 2013
 Voices  – singolo di [Sabrina Salerno del 2018
 Voices  – singolo degli Hurts del 2020
 Voices – singolo di Tusse del 2021

Televisione 
 Voci (Voices) – episodio della prima stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Voci (Voices) – episodio della prima stagione di Nikita